«Зака́т» — короткометражный художественный фильм 2015 года, снятый по собственной киноповести режиссёром Андреем Анненским.

Сюжет 
В картине, сюжет которой основан на реальных событиях, рассказывается о судьбе начинающего риэлтора Людмилы, приехавшей вместе с маленьким сыном завоевывать столицу. Уже в самом начале карьеры на новом месте жизнь жестко заставляет героиню фильма сделать непростой моральный выбор, раз и навсегда определив для себя приоритеты, которыми предстоит руководствоваться в будущем…

В ролях 
 Анастасия Жаркова — Люда
 Александр Марин — Сергей
 Олег Билик — Сема
 Георгий Иобадзе — смотрящий
 Владимир Левашов — художник

Съемочная группа 
 Автор сценария: Андрей Анненский
 Режиссёр-постановщик: Андрей Анненский
 Оператор-постановщик: Тудор Пандуру (Румыния)
 Художник-постановщик: Кирилл Шувалов
 Художник по гриму Ольга Мирошниченко
 Художник по костюмам Анастасия Куропаткина
 Режиссёр монтажа: Даша Данилова

Производство 
Съёмки картины происходили в Москве и Подмосковье, в работе над фильмом принимали участие киноорганизации Румынии и Германии. Киноповесть опубликована в журнале «Искусство кино», № 11, 2015 г. Бюджет фильма составил 4,5 млн рублей. В фильме использованы отрывки из музыки Генделя.

Награды 
 Приз 35-го Международного кинофестиваля ВГИКа «За лучшую работу режиссёра в игровом фильме»
 Специальный приз журнала The Hollywood Reporter
 Сертификат на включение в программу российского кино 2016 года на 35-м международном кинофестивале в г. Азоло (Италия)
 Номинант основной программы крупнейшего Международного кинофестиваля короткометражного кино в г. Клермон-Ферран (фр. Clermont-Ferrand) в 2016 году (Франция)
 Победитель 9-го Фестиваля  Арткино в номинации «Специальный приз Жюри»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 газета «Новые Известия». Интервью режиссёра А.Анненского
 Фильм «Закат» на YouTube

Фильмы России 2015 года
Фильмы-драмы России